Birnbaum, Birnbaumová je německé vlastní jméno
míst
 Hrušky (okres Břeclav) (německy: Birnbaum), okres Břeclav
 Hrušky (u Brna) (Birnbaum), okres Vyškov

osob
 Alfred Birnbaum (* 1955) – americký překladatel
 Allan Birnbaum (1923–1976) – americký statistik
 Alžběta Birnbaumová (1898–1967) – česká historička umění, manželka Vojtěcha Birnbauma
 Daniel Birnbaum (* 1963) – ředitel muzea moderního umění ve Stockholmu
 Jeffrey Birnbaum (* 1855) – americký žurnalista
 Jeremiah Birnbaum (* 1978) – americký folkový písničkář
 Johann Birnbaum (1793–1872) – český malíř církevních obrazů, portrétů, krajinek a betlémů
 Karl Birnbaum (1878–1950) – německo-americký psychiatr
 Nathan Birnbaum (1864–1937) – rakouský sionistický mayslitel a novinář
 George Burns (Nathan Birnbaum) (1896–1996) – americký herec a spisovatel
 Norman Birnbaum (* 1926) – americký sociolog
 Vojtěch Birnbaum (1877–1934) – český historik umění